De Spaanse voetbalclub Real Betis speelt sinds 1977 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Real Betis

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Spanje
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Real Betis
Real Betis